Az indianapolisi nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt az Indianapolis Motor Speedwayen rendezték augusztus 18-án.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek 

Indianapolis
motogp
Moto